]

Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду 3. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2015.  одбранила је Анита Мартон из Мађарске.

Земље учеснице 
Учествовала је 21 такмичарка из 16 земаља.

  Белорусија (3)
  Бугарска (1)
  Естонија (1)
  Литванија (2)
  Мађарска  (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (2)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=90%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2017.
|-
|Светски рекорд
|rowspan=3|Хелена Фибингерова||rowspan=3| 
|rowspan=2|22,50
|rowspan=2|Јаблонец, Чехословачка
|rowspan=2|19. фебруар 1977
|-
|Европски рекорд
|-
|Рекорд европских првенства у дворани
|21,46
|Сан Себастијан, Шпанија
| 13. март 1977.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне у дворани
|Рејвен Сандерс|| 
|19,10
|Нешвил, САД
|16. јануар 2017.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне у дворани
|Анита Мартон|| 
|18,56
|Будимпешта, Мађарска
|20. јануар 2017.
|-
!colspan="6"|Рекорди после завршетка Европског првенства 2017.
|-
| | Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| rowspan="2" | Анита Мортон || rowspan="2" |  
| rowspan="2" | 19,26
| rowspan="2" | Београд, Србија
| rowspan="2" | 3. март 2017.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани|-
|}

 Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичарки у бацању кугле у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Квалификациона норма за учешће на Првенству износила је 16,30 метара.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Резултати квалификација у бацању кугле за жене
Квалификациона норма за пласман 8 такмичарки у финале износила је 17,70 метара (КВ). Норму је испунило 7 такмичарки, а једна се пласирала на основу постигнутог резултата (кв).Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 34. Европског првенства у дворани 1970—2017.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани